Ви́ктор Влади́мирович Горюно́в (; род. 1956) — российский и британский математик, доктор физико-математических наук, профессор. Область интересов: теория особенностей, анализ на вещественных и комплексных многообразиях и геометрия.

Биография 
Родился в Москве в 1956 году. Окончил механико-математический факультет МГУ. В 1981 году под руководством В. И. Арнольда защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности проектирования поверхностей». 

До 1994 г. работал в МАИ. С 1994 г. работает профессором математики в Ливерпульском университете. 

Является редакционным советником журнала Proceedings of the London Mathematical Society Лондонского математического общества.

Примечания

Ссылки 
 Горюнов Виктор Владимирович
 Victor Goryunov, Prof.